«Must lind» — компіляція естонського гурту «Ruja». Випущено в 1994 році лейблом «Melodija».

Список композицій 
 «Must lind» (Rein Rannap/Karl Eduard Sööt)
 «Teisel pool vett» (Urmas Alender)
 «Mida teeksid siis» (Alender, Igor Garšnek, Jaanus Nõgisto/Alender)
 «Tulekell» (Garšnek/Alender)
 «Ei mullast…» (Margus Kappel/Hando Runnel)
 «Ajaloo õppetund» (Nõgisto/Juhan Viiding)
 «Mida me räägime teistest» (Rannap/Ott Arder)
 «Rävala rock» (Rannap/Arder)
 «Omaette» (Nõgisto/Viiding)
 «Eleegia» (Alender)
 «Üle müüri» (Nõgisto/Viiding)
 «Ha, ha, ha, ha» (Nõgisto/Viiding)
 «Eile nägin ma Eestimaad» (Rannap/Arder)
 «Murtud lilled» (Garšnek/Runnel)
 «Veerev kivi» (Nõgisto/Vladislav Koržets)
 «Vaiki kui võid» (Alender)
 «Läänemere lained» (Nõgisto/Juhan Liiv)
 «Luigelaul» (Garšnek/Alender)
 «Nii vaikseks kõik on jäänud» (Rannap/Ernst Enno)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Ruja